Pasternak ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pasternak (1860–1938), deutscher Schriftsteller, Ehemann von Luise Pasternak
 Boris Leonidowitsch Pasternak (1890–1960), russisch-sowjetischer Dichter und Schriftsteller 
 Deb Pasternak, US-amerikanische Musikerin und Sängerin
 Friedrich Pasternak (1880–1976), deutscher Bankier
 Günter Pasternak (* 1932), deutscher Immunologe
 Jaroslav Pasternak (1892–1969), ukrainisch-kanadischer Archäologe
 Jewgeni Pasternak († 2012), russischer Literaturhistoriker
 Joe Pasternak (1901–1991), österreichischer Filmemacher, aufgenommen in die „Hall of fame“
 Leonid Ossipowitsch Pasternak (1862–1945), russischer Maler, Vater von Boris Pasternak
 Luise Pasternak (1859–1927), deutsche Schriftstellerin, Ehefrau von Alfred Pasternak
 Michael Joseph Pasternak alias „Emperor Rosko“, Radiomoderator eines Piratensenders in den 1960er Jahren, Sohn von Joe Pasternak
 Pjotr Leontjewitsch Pasternak (1885–1963), sowjetischer Bauingenieur
 Reagan Pasternak (* 1977), kanadische Schauspielerin

Pasternak bezeichnet außerdem:

 Pasternak (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Waldhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 (3508) Pasternak, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Pasternack
 David Pastrňák (* 1996), tschechischer Eishockeyspieler